Prag er Tjekkiets hovedstad.

Prag kan også referere til:
 Prag (band) – et pop/rock-band fra Berlin
 Prag (film) – en dansk film fra 2006 af Ole Christian Madsen